Gävle (stad); stad in Zweden
Gävle (gemeente); gemeente rond de stad
Gävle (rivier); rivier die door de gemeente en stad stroomt.